Priest kan syfta på:

 Priest (film, 1994) – en brittisk film från 1994 i regi av Antonia Bird
 Priest (film, 2011) – en amerikansk från 2011 i regi av Scott Stewart
 Priest (ö) – en ö i Antarktis
 Priest (musikgrupp) - synthband som bland annat gett ut "New Flesh"